Holthoff ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Holthoff (1915–2006), deutscher Politiker (SPD), Kultusminister von Nordrhein-Westfalen
 Horst H. Holthoff (1932–2012), deutscher Diplomat
 Jan Holthoff (* 1977), deutscher Maler
 Paul Holthoff (1897–1967), deutscher Politiker (NSDAP)
 Stephan Holthoff-Pförtner (* 1948), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Ulla Holthoff (* 1958), deutsche Sportjournalistin
 Vjera Holthoff-Detto (* 1961), deutsche Medizinerin

Siehe auch:
 Holthof